Кубок Шпенглера 1950 — 25-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1950 року.

Підсумкова таблиця та результати

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1950
1950 у хокеї з шайбою